Toila (gemeente), een gemeente in Estland.
 Toila (plaats), de hoofdplaats van die gemeente